Balić peut faire référence à :

Toponyme 
 Balić, localité du Kosovo située dans la commune/municipalité de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Patronyme 
Balić (en serbe : Балић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andrija Balić (né en 1997), footballeur croate ;
  (né en 1996), footballeur bosnien ;
 Ivano Balić (né en 1979), joueur de handball croate ;
 Maro Balić (né en 1971), joueur de water-polo croate ;
 Saša Balić (né en 1990), footballeur monténégrin ;
  (1920–2002), historien bosno-autrichien.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme bosniaque